Sikorsky MH-53H/J/M Pave Low – amerykański śmigłowiec wielozadaniowy
 Sikorsky MH-53E Sea Dragon – amerykański śmigłowiec morski